Zali ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Zali (* 1961), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker (Lega dei Ticinesi) und Staatsrat
 Giovanni Antonio Zali (1749–1803), Orgelbauer
 Lila Zali (1918–2003), Us-amerikanische klassische Tänzerin und Szenebildnerin
 Najmeh Zali Torojeni (* 1995), iranische Grasskiläuferin
 Timothie Zali (* 1998), Schweizer Fußballspieler